

Astronomia
 217 Eudora – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Eudora – città dell'Arkansas
 Eudora – città del Kansas

Onomastica
 Eudora – nome proprio di persona italiano femminile

Mitologia
 Eudora – una ninfa del gruppo delle Iadi
 Eudore o Eudora – una ninfa del gruppo delle Oceanine

Altro
 Eudora – programma di posta elettronica
 Eudora – personaggio delle strisce a fumetti Peanuts